Соревнования по бегу на 110 метров с барьерами у мужчин на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене прошли 4-7 сентября 1972 года на Олимпийском стадионе. В соревнованиях приняли участие 39 спортсменов, прошедшие квалификационные требования по длине прыжка или по мировому рейтингу.

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972—07.09.1972

Предварительные забеги 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972

Регламент соревнований

Полуфиналы 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 04.09.1972

Регламент соревнований

Финал 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 07.09.1972

Примечания

См. также 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972

Бег с барьерами на Олимпийских играх